Biophonie (Kofferwort aus Lat. bio, "Leben" und altgriechisch phonos, "Klang") wird in folgenden Zusammenhängen verwendet:
 Synchronisation kurzer Stummfilme mit Grammophon-Tönen mittels eines Biophons
 Von Bernie Krause im erweiterten Soundscape-Konzept Murray Schafers benutzt für die Lautäußerungen aller nicht-menschlichen Lebewesen.

Siehe auch:
 Biophon-Theater (erster Name des früheren "Schauburg"-Kinos in Lübeck)